Losange peut désigner :
 losange, un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur ;
 losange, un fromage de Maroilles ;
 Losange, un musicien électronique français.

Voir aussi 
 Antenne losange, une antenne rhombique
 La bande du losange, des malfaiteurs parisiens qui pillaient le cimetière du Père-Lachaise
 Château de Losange, un château situé en Belgique, au milieu de la forêt ardennaise au lieu-dit Losange
 Les Films du Losange, une société de production, de distribution et de ventes internationales cinématographiques
 Crotale à losange, un genre de serpents de la famille des Viperidae
 Losange de Merkel, une position adoptée par la chancelière allemande Angela Merkel où elle joint les mains en losange
 Oblitération par losange petits chiffres, une marque postale française utilisée entre 1852 et 1862
 La « marque au losange », Renault